GEM (ген)
 
 
 GEM (гральний рушій)